Michal Birner (né le  à Litomerice en République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Blues de Saint-Louis avec Doug Weight et un choix de  ronde au repêchage de 2008 en retour de Andy McDonald.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || HC Sparta Prague || Extraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Colts de Barrie || LHO ||28 ||4 ||10 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Spirit de Saginaw || LHO ||37 ||7 ||21 ||28 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Spirit de Saginaw || LHO ||60 ||31 ||54 ||85 ||91 ||4 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2006-2007 || Rivermen de Peoria ||LAH ||66 ||11 ||17 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH ||18 ||2 ||5 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008|| Pirates de Portland || LAH ||40 ||7 ||6 ||13 ||14 ||15 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2008-2009 ||Chops de l'Iowa || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||6 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || TPS Turku || SM-liiga || 58|| 15|| 30|| 45|| 38|| 15|| 4|| 6|| 10|| 22
|-
|2010-2011 || TPS Turku || SM-liiga || 48|| 4|| 13|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || TPS Turku || SM-liiga || 60|| 11|| 14|| 25|| 36|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || HC Lev Prague || KHL || 24|| 1|| 3|| 4|| 8|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 40|| 5|| 5|| 10|| 12|| 13|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2014-2015 || KalPa || Liiga || 60 || 15 || 21 || 36 || 32 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2015-2016 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 51 || 13 || 26 || 39 || 69 || 13 || 2 || 9 || 11 || 18
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 12 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 31 || 9 || 23 || 32 || 8 || 10 || 2 || 8 || 10 || 14
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||39 ||9 ||20 ||29 ||22 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
| 2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||9 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. ||32 ||9 ||19 ||28 ||26 ||17 ||7 ||6 ||13 ||8
|-
| 2019-2020 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. ||41 ||20 ||41 ||61 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. || 50 || 14 || 31 || 45 || 38 || 15 || 4 || 12 || 16 || 10

Internationales

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Naissance à Litoměřice
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en Tchécoslovaquie